

Patronyme 

 Christian von Ehrenfels (1859-1932), philosophe autrichien ;
 Karl von Normann-Ehrenfels (1784-1822), militaire allemand.

Divers 
 Ehrenfels, cargo de la classe Ehrenfels ;
 .

Patronyme germanique